Doudeauville (Pas-de-Calais)
 Doudeauville (Seine-Maritime)
ook:
Doudeauville-en-Vexin, Eure
 Er is een Rue Doudeauville in het 18e arrondissement van Parijs